Gllogovc (Servisch: Глоговац/Glogovac) is een gemeente in het Kosovaarse district Pristina.
Gllogovc telt circa 73.000 inwoners (2009).

KF Feronikeli is de lokale voetbalclub.

Gemeente in Kosovo